Коул Суинделл () — американский кантри-музыкант, автор песен и продюсер. Автор нескольких кантри-хитов № 1 в США («Chillin' It», «You Should Be Here»). Обладатель нескольких номинаций и награды Лучший новый исполнитель 2015 года Academy of Country Music Awards (New Artist of the Year).

Биография 
 См. также «Cole Swindell Biography» в английском разделе.
Родился 30 июня 1983 года в Glennville (Джорджия, США).

Дискография 
 См. также «Cole Swindell discography» в английском разделе.

 Cole Swindell (2014)
 You Should Be Here (2016)
 All of It (2018)
 Stereotype (2022)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Official website
 allmusic.com
 

Кантри-музыканты США
Выпускники Южного университета Джорджии